Покровське — село, Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Покровське — селище, Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)